Fagerlin är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 52 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Fagerlin

 Axel Fagerlin (1859–1941), jurist, ämbetsman, politiker
 Ferdinand Fagerlin (1825–1907), konstnär

Källor

Svenska efternamn